Alessio Mosele – Ἀλέξιος Μωσηλέ (menzionato anche come Musele o Mousele – Μουσηλέ) può riferirsi a:

 Alessio Mosele (generale), militare bizantino di origine armena, attivo nella seconda metà dell'VIII secolo d.C.
 Alessio Mosele (Cesare), aristocratico bizantino, genero dell'imperatore Teofilo
 Alessio Mosele (ammiraglio), drungarios della flotta imperiale, attivo nella prima metà del X secolo d.C.